Гераси́м, Гараси́м — давнє християнське ім'я.

Люди 
 Герасим — Митрополит Київський.
 Герасим Криса — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького.
 Герасим Йорданський — християнський святий, монах/
 Герасим (Байрамов) — єпископ Болгарської православної церкви, митрополит Струмишський.
 Герасим (Боєв) — єпископ Болгарської Православної Церкви, єпископ Браницький.
 Герасим (Добросєрдов) — ректор Харківської духовної семінарії.
 Лебедєв Герасим Степанович — російський індолог, лінгвіст, театральний діяч, перекладач, музикант.

Див. також 
 Герасимов
Чоловічі імена